Kalixmål kan avse:

 en undergrupp av norrländska dialekter i Norrbotten, bestående av överkalixmål och nederkalixmål, se Norrländska mål#Kalixmål
 en vardaglig benämning på nederkalixmål